Savannah Anne Kathleen Phillips (Gloucester, Inglaterra; 29 de diciembre de 2010) es la primera hija de Peter Phillips  y Autumn Patricia Kelly.

Es la primera bisnieta de la reina Isabel II del Reino Unido y su marido el duque Felipe de Edimburgo, y la primera nieta de la Ana del Reino Unido y su exmarido, el capitán Phillips. Aunque no tiene ningún título real, se encuentra en la línea de sucesión al trono británico.

Biografía

Nacimiento 
En julio de 2010, el Palacio de Buckingham confirmó mediante un comunicado que Peter Phillips y Autumn Kelly estaban esperando su primer hijo, cuyo nacimiento estaba previsto para diciembre de ese mismo año.

Savannah Phillips nació en el Gloucestershire Royal Hospital el día 29 de diciembre de 2010. Sus padres Peter Phillips y Autumn Patricia Kelly, que se encontraban viviendo en Hong Kong por motivos de trabajo, se trasladaron a Inglaterra para que el nacimiento de la pequeña se llevara a cabo allí.

Al nacer, Savannah ocupó la decimosegunda posición en la línea de sucesión al trono británico. Tras el nacimiento de los hijos de Los Duques de Cambridge, y el primer hijo de los Duques de Sussex, así como el del primer hijo de la Princesa Eugenia, además del nacimiento de la primera hija de los Duques de Sussex actualmente ocupa el décimo octavo lugar. Al igual que su hermana menor, Isla Phillips, Savannah posee la doble nacionalidad británica y canadiense.

Bautizo
Savannah fue bautizada el 25 de abril de 2011 en Avening, Gloucestershire, en la iglesia Holy Cross, cerca del hogar de la princesa Ana en Gatcombe Park.

Primeros años 
Al igual que sus padres, no es habitual ver a Savannah en actos oficiales de la familia real. En diciembre de 2016 acudió por primera vez al servicio religioso navideño en Sandringham, junto a toda la familia real. En los últimos años, también ha aparecido en el tradicional saludo en el balcón del Palacio de Buckingham durante la celebración del Trooping the Colour.

El 12 de octubre de 2018, formó parte del cortejo nupcial en la boda de la princesa Eugenia de York y Jack Brooksbank, junto a su hermana Isla y sus primos Jorge y Carlota de Cambridge y Mia Tindall.

Sus padres se separaron en 2019 y se divorciaron el 14 de junio de 2021.

Línea de Sucesión

Ancestros

Referencias 

Familia Mountbatten-Windsor
Nobles de Reino Unido
Niños de la realeza